Jakab Harsányi Nagy (1615 - après 1676), professeur, diplomate et orientaliste hongrois ;
 John (Charles) Harsanyi (1920 - 2000), économiste hongrois-australien, naturalisé américain ;
 Tibor Harsányi (1898-1954), compositeur français d’origine hongroise ;
 Ana Novac, née Zimra Harsányi (1929 - 2010), écrivain roumain de la Shoah.